De Coppa Italia 2015–2016 was de 69ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 2 augustus 2015 en eindigde op zaterdag 21 mei met de finale in het Olympisch Stadion in de hoofdstad Rome. Titelverdediger Juventus prolongeerde haar titel.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Serie A 2015/16
 Serie B 2015/16

Bekervoetbal 2015/16
2016